Hexton bezeichnet
 Hexton (Hertfordshire), Dorf in Hertfordshire in England
 Hexton (Neuseeland), Ort in Neuseeland